Szwajcaria:
 Medel (Lucmagn) – gmina w kantonie Gryzonia, w regionie Surselva
 Medel (Valrain) – retoromańska nazwa miejscowości Medels im Rheinwald

Osoby:
 Elena Medel – hiszpańska pisarka
 Gary Medel – chilijski piłkarz

Inne:
 MEDEL – europejskie stowarzyszenie sędziów
 Piz Medel – szczyt w Alpy Lepontyńskie|Alpach Lepontyńskich]]
 Val Medel – dolina w Szwajcarii

Zobacz też:
 Mädel
 Puebla de San Medel